Enar Jääger estonski nogometaš, * 18. november 1984, Kohila.

Življenjepis
Enar je začel profesionalno športno pot pri šestnajstih letih.Doslej je igral za devet klubov v šestih državah.Igra na položaju branilca ali bočnega v zvezni vrsti. Na prijateljski tekmi 12 oktobra 2002 v Talinu je debitiral za Estonijo proti Novi Zelandiji.Nazadnje je bil od januarja 2013 član belgijskega kluba Lierse SK,sedaj pa je prost igralec.

Statistika klubske kariere

Sklici

Zunanje povezave 
 

Estonski nogometaši
Estonski nogometni reprezentanti
Nogometaši Torpeda Moskva
Nogometaši Ascolija Calcio 1898
Nogometaši JK Tervisa Pärnu
Nogometaši FC Flore Tallinn
Nogometaši FC Valge Warrior
Nogometaši Aalesundsa FK
Nogometaši K. Lierseja S.K.
Nogometaši Vålerenge
FIFA klub 100